Парадокс толерантности, или парадокс определения границы толерантности, — логический парадокс в теории принятия решений, высказанный Карлом Поппером в 1945 году в работе «Открытое общество и его враги» и утверждающий, что неограниченная толерантность ведёт к исчезновению толерантности, поскольку терпимость к нетолерантности приводит к повсеместному распространению последней. Следовательно, сохранение толерантности требует нетерпимого отношения к нетолерантным, что в свою очередь размывает границы определения нетолерантного. Существует аналогичный парадокс о недопустимости насилия, который утверждает, что абсолютный запрет насилия приводит к невозможности сдерживания насилия.

Из парадокса толерантности можно сделать вывод, что попытки провести границу толерантности обречены на поражение, приводя к границе между «своими» и «нетолерантными», то есть в само понятие толерантности заложен логический парадокс. Для его устранения следует отличать нетерпимость к тем, кто отрицает толерантность как норму поведения, и нетерпимость к тем, кто отрицает толерантность в отдельных случаях, но в целом признаёт её необходимой.

Примечания 

Парадоксы теории принятия решений